Байсун:

 Байсун — город, районный центр в Узбекистане;
 Байсун — район в Узбекистане;
 Байсун — горный хребет в Узбекистане;
 Байсун — административная единица в Бухарском эмирате.